Thorp ou THORP pode referir-se a:

Lugares

Nos Estados Unidos:

 Thorp (Washington)
 Thorp (Wisconsin)
 Thorp (vila), Wisconsin

Pessoas

 Edward O. Thorp
 Gil Thorp
 Prescott Holden Thorp (1887-1981), de Nova Jersey
 Roderick Thorp

Outros

 THORP é um acrônimo para Thermal Oxide Reprocessing Plant

Desambiguação